«La Collada» - «Las Colladas»- puede referirse a:

en España 
La Collada
 La Collada (C.P. 33612), parroquia del concejo de Mieres, Asturias.
 La Collada (C.P. 33161), parroquia del concejo de Morcín, Asturias.
 La Collada (C.P. 33695), parroquia del concejo de Pola de Lena, Asturias.
 La Collada (C.P. 33519), parroquia del concejo de Siero, Asturias.
 La Collada (C.P. 39738), localidad del municipio de Solórzano, Cantabria.
Las Colladas
 Las Colladas (C.P. 33879), en Tineo, Asturias.
 Las Colladas (C.P. 22452), de Huesca.